Présilly puede referirse a:

 Présilly, comuna francesa del departamento de Jura.
 Présilly, comuna de la Alta Saboya.